Сан-Сусі́ або Сансусі́ (від  — «без турбот») — назва численних географічних та інших об'єктів.

 Палац Сан-Сусі — палац на Гаїті;
 Палац Сансусі — палац в Потсдамі, Німеччина.
 Парк Сан-Сусі — парк в Потсдамі, Німеччина.